Квален — транскрипция французского термина .

Фамилия 
  (1703—1785) — королевский датский конференц-советник, кавалер ордена Святой Анны эпохи Екатерины II.
 Квален, Фёдор Фёдорович (Фридрих фон Вангенгейм Квален; 1778—1864) — российский военный и геолог из прибалтийских немцев.